Soehring ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Soehring (1923–2010), deutsche Filmregisseurin
 Hans-Jürgen Soehring (1908–1960), deutscher Jurist, Soldat, Schriftsteller, Übersetzer und Diplomat
 Ingrid Soehring (* 1939), deutsche Politikerin

Siehe auch:
 Söring